RPM — менеджер пакетів в операційних системах GNU/Linux.
 rpm ( — обертів на хвилину, об/хв) — англійська назва одиниці вимірювання швидкості обертання. Зазвичай використовується при описі жорстких дисків, платівок.
 RPM — канадський музичний журнал